През 1999 г. състезанието по снукър Бенсън Енд Хеджис Мастърс се провежда между 7 и 14 февруари.

Световният номер 1 за този сезон Джон Хигинс побеждава на финала Кен Дохърти с 10 на 8 фрейма, след като през предишната година печели Световното първенство и Първенството на Обединеното кралство.

Награден фонд 
Общ награден фонд: £575 000

Победител: £155 000

Финалист: £80 000

Полуфиналисти: £40 000

Четвъртфиналисти: £26 000

Отпаднали в първи кръг: £15 000

Отпаднали в допълнителния кръг: £9000

Най-голям брейк: £18 000

Максимален брейк от 147: златната награда Бенсън Енд Хеджис и автомобил Хонда

Резултати 
Допълнителен кръг:
 Джеймс Уатана 6-2 Дейвид Грей
 Марк Кинг 6-5 Джими Уайт

Мастърс (снукър)